Dolok Raja är ett berg i Indonesien.   Det ligger i provinsen Sumatera Utara, i den västra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Jakarta. Toppen på Dolok Raja är  meter över havet.

Terrängen runt Dolok Raja är huvudsakligen kuperad. Den högsta punkten i närheten är Dolok Semponon,  meter över havet,  km sydost om Dolok Raja. Runt Dolok Raja är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. I omgivningarna runt Dolok Raja växer i huvudsak städsegrön lövskog. 

Tropiskt regnskogsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är januari, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är september, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Sumatera Utara
Berg i Indonesien 1000 meter över havet eller högre